

Geografia

Francia 
 Oberhoffen-lès-Wissembourg – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Oberhoffen-sur-Moder – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Pagine correlate 
 Oberhof – pagina di disambiguazione
 Oberhofen – pagina di disambiguazione